Прошлогодние чемпионы — Майк Брайан и Джек Сок — должны были защищать свой титул, но Сок не смог принять участие из-за травмы. Майк Брайан играл вместе со своим братом Бобом, но они проиграли в третьем круге Николя Маю и Эдуару Роже-Васслену.

Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара выиграли титул и вместе достигли первого места рейтинга АТР в парном разряде, одолев в финале Маю и Роже-Васслена, 6-7(5-7) 7-6(7-5) 7-6(8-6) 6-7(5-7) 6-3.

Посев 

  Лукаш Кубот /  Марсело Мело (четвертьфинал)
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара (титул)
  Равен Класен /  Майкл Винус (полуфинал)
  Мате Павич /  Бруно Соарес (второй круг)
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу (четвертьфинал)
  Никола Мектич /  Франко Шкугор (третий круг)
  Боб Брайан /  Майк Брайан (третий круг)
  Хенри Континен /  Джон Пирс (четвертьфинал)

<ol start="9">
  Максимо Гонсалес /  Орасио Себальос (третий круг, снялись из-за травмы)
  Джейми Маррей /  Нил Скупски (первый круг)
  Николя Маю /  Эдуар Роже-Васслен (финал)
  Раджив Рам /  Джо Солсбери (третий круг)
  Кевин Кравиц /  Андреас Мис (первый круг)
  Оливер Марах /  Юрген Мельцер (второй круг)
  Доминик Инглот /  Остин Крайчек (первый круг)
  Робин Хасе /  Фредерик Нильсен (третий круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 

 Сетка турнира

Взрослые